Santa Apolónia – stazione della metropolitana di Lisbona
Santa Apolónia – stazione ferroviaria di Lisbona